Canalete kan syfta på:

Colombia 

 Canalete (ort), Córdoba, 
 Canalete (kommun), Córdoba,